Le Championnat du Portugal de football 1966-1967 est la  de la compétition qui voit la consécration de Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1966-67 sur leballonrond.fr

1966-1967
Championnat Portugal Football 1966-1967 D1
Championnat Portugal Football 1966-1967 D1
Portugal
Portugal